El nombre de Archibald Campbell puede referirse a:

 Archibald Campbell, IV conde de Argyll (1507-1558).
 Archibald Campbell, V conde de Argyll (1532-1573).
 Archibald Campbell, I marqués de Argyll (1607-1661).
 Archibald Campbell (IX conde de Argyll) (1629-1685).